Heleodromia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1833. Heleodromia ingår i familjen Brachystomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Heleodromia